Richard Cumberland peut désigner :
 Richard Cumberland (1631–1718), évêque et philosophe anglais ;
 Richard Cumberland (1732–1811), auteur dramatique, arrière-petit-fils du précédent.